Time's Up! est un jeu de société ;
 Time's Up est un mouvement contre le harcèlement sexuel ;
 Time's Up est un album du groupe de rock britannique Buzzcocks sorti en 1977 ;
 Time's Up est un album du groupe de rock américain Living Colour sorti en 1990.

Homonymie de titre